Ricardo Javier Sanhueza Pirce (Traiguén, 15 de marzo de 1967) es un profesor y político chileno. Desde el 6 de diciembre de 2016 a la fecha, se desempeña en el cargo de alcalde de Traiguén.

Biografía 
Se presentó por primera vez como candidato a concejal de la comuna en las Elecciones municipales de Chile de 2004 resultando concejal por el periodo 2004-2008.
Ocho años después se presentó por segunda vez como candidato a concejal de la comuna en las Elecciones municipales de Traiguen de 2012 resultando electo por el periodo de 4 años hasta el 2016 donde posteriormente se postula como candidato a alcalde de Traiguen en las elecciones municipales de 2016, siendo elegido con el 52% de los votos escrutados, compitiendo contra Luis Álvarez Valenzuela y Rossana Rathgeb Fuentes.

El 26 de agosto de 2020 asumió el cargo de presidente de la Asociación de Municipalidades Nahuelbuta que se constituyó en el año 1998 por los municipios de Lumaco, Purén, Los Sauces y Traiguén.

“Antes que todo, quiero agradecer el  constante apoyo de quienes componen esta alianza estratégica, unión que con el paso de los años nos ha permitido grandes logros, generando un referente y posicionándonos a nivel regional y nacional.  Hoy con orgullo me corresponde  liderar esta asociación y sin duda esto representa un gran compromiso para mí como alcalde, permitiéndome continuar con los desafíos impulsados por el territorio de Nahuelbuta” dijo el alcalde de Traiguén

En las Elecciones municipales de 2021 vuelve a competir con Luis Álvarez Valenzuela, nuevamente resultando electo por un periodo más.

Historial Electoral

Elecciones municipales de 2004 
 Elecciones municipales de 2004, para la alcaldía de Traiguén
(Se consideran sólo los candidatos que resultaron elegidos para el Concejo Municipal)

Elecciones municipales de 2012 
 Elecciones municipales de 2012, para la alcaldía de Traiguén
(Se consideran sólo los candidatos que resultaron elegidos para el Concejo Municipal)

Elecciones municipales de 2016 
 Elecciones municipales de 2016, para la alcaldía de Traiguén.

Elecciones municipales de 2021 

 Elecciones municipales de 2021, para la alcaldía de Traiguén.

Referencias

Enlaces externos 
 Municipalidad de Traiguén

Nacidos en Traiguén
Políticos de Chile
Alcaldes de Traiguén
Profesores de Chile